Biała Rawska (plaats), plaats in Polen
 Biała Rawska (gemeente), gemeente in Polen